European Open 2001 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 23 ноября по 1 декабря 2001 года в Мальте. Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале Джо Перри со счётом 9:2.

Это был первый розыгрыш European Open с 1997 года.

Результаты

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

European Open
2001 год в снукере